Григорий Григорьевич Пушкин: Пушкин, Григорий Григорьевич Сулемша (ум. до 1626) — городовой и полковой воевода, представитель дворянского рода Пушкиных.
 Пушкин, Григорий Григорьевич (1913—1997) — участник Советско-финской войны и Великой Отечественной войны.